Lintburg war insbesondere im Mittelalter eine andere Schreibweise des Namens Limburg. Damit wurden oder werden unter anderem folgende Bauwerke bezeichnet:

 Burgstall Lintburg
 Kloster Limburg
 Ruine Limburg (Schwäbische Alb)